Ashleigh Howard, interprétée par Amber Stevens, est l'une des personnages principaux de la série télévisée Greek. Elle fait partie des ZBZ et elle est la meilleure amie de Casey Cartwright (interprétée par Spencer Grammer).

Biographie 

Ashleigh est la meilleure amie de Casey et partage une chambre dans la sororité. Lorsque Casey sera élue Présidente en interim, Ashleigh sera chargé de la seconder et de s'occuper des évènements (organisation de soirées principalement).
Dans la saison 1 on découvre qu'elle vit une relation longue distance avec Travis, un étudiant, imbus de lui-même et irrespectueux. Après qu'il aura critiqué ZBZ en public, Ashleigh sera forcée de le quitter à la demande de ses sœurs. Elle choisira de rester avec sans le dire aux autres. Finalement, devant l'attention que lui porte Calvin, la jeune femme quittera son amoureux de longue date pour se jeter sur Calvin, ignorant qu'il préfère les hommes.

En début de saison 2, elle rencontre « Ness » lors du Spring Breaks. Elle le retrouvera à la fac, sauf que Drew Collins (Jesse Williams) ne se souviendra pas d'elle et préfèrera Casey. 

Vers le milieu de la saison 2, elle devient la présidente des ZBZ, elle succède a Casey. 

Vers la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, elle sort avec l'homme d'entretien de la maison des ZBZ, Fisher, avant de rompre une première fois, car il l'a trompé avec Rebecca, puis ils se remettront ensemble mais il la trompera une deuxième fois avec une autre fille le jour de l'an. À partir de l'épisode 13 de la saison 3, elle sortira avec Pete, un gars de la confrérie des Omega Chi.

Dans la saison 4 elle et Casey se disputent et ne se parlent plus. Puis Ashleigh sort avec le professeur de droit de Casey, pour se rendre compte qu'elle tient beaucoup a Rusty. Quand elles se reparlent, Casey demande à Ashleigh de ne rien tenter avec son frère tant qu'elle n'est pas sûre, mais ils finissent ensemble au tout dernier épisode.

Personnage de Greek
Personnage de fiction américain
Élève de fiction